Кона () - муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Венеція
 Кона () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Кона — місто у Малі